Lampe steht für:

 Lampe, Beleuchtungskörper, der umgangssprachlich häufig (aber unzutreffend) mit der Leuchte gleichgesetzt wird
 Lampe (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lampe (Heraldik), Wappenfigur
 Lampe & Schwartze, deutsches Versicherungsunternehmen mit Sitz in Bremen
 Meister Lampe den Hasen in Fabeln und in der Jägersprache den hellen Fleck des Hasenschwanzes
 Bankhaus Lampe, Privatbank in Bielefeld